Eopsetta är ett släkte av fiskar. Eopsetta ingår i familjen flundrefiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Flundrefiskar
Eopsetta